Slovo spektrum má více významů.

Fyzika 
 molekulové spektrum
 atomové spektrum
 zvukové spektrum – souhrn různých frekvencí zvuku
 spektrální klasifikace – elektromagnetické spektrum vyzařované hvězdami umožňující jejich zařazení

Světlo 
 elektromagnetické spektrum – souhrn různých oblastí elektromagnetického záření
 viditelné spektrum – viditelná část spektra elektromagnetického záření
 barevné spektrum – rozložení barev ve spektru světla, fyzikálně definovaná škála barev
 funkce charakterizující vlastnost (např. intenzitu) elektromagnetického záření na frekvenci, typicky v určité oblasti spektra, a příslušející k určitému fyzikálnímu jevu. Např. absorpční spektrum vzduchu, spektrum odrazivosti kovu, spektrum propustnosti skla atd. Zkoumáním těchto spekter se zabývají různé obory elektromagnetické spektroskopie.

Matematika 
 frekvenční spektrum – graf energie funkce na dané frekvenci získaný Fourierovou transformací této funkce
 spektrum matice v matematice

Další významy 
 Spektrum (kniha) – kniha ruského spisovatele Sergeje Lukjaněnka
 
 spektrum (psychiatrie) – soubor poruch s podobnými příznaky (autistické spektrum)
 Spektrum (televize) – dokumentární televizní kanál
 Spektrum Home – televizní kanál tematicky se věnující kutilství

Související články 
 spectrum (rozcestník)